Karl Mortensen kan henvise til:
 Karl Mortensen (rektor) (1867-1942) – dansk gymnasierektor og litteraturhistoriker
 Karl Johan Mortensen (1927-1997) – dansk socialdemokratisk politiker, MF og borgmester i Vejle

Se også 
 Carl Mortensen (1861-1945) – dansk billedhugger og maler